Фамилија Гранадос има више значења:

 Фамилија Гранадос, Санта Марија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гранадос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику